Kovner ist der Familienname folgender Personen:
 Abba Kovner (1918–1987), jüdischer Schriftsteller, Widerstandskämpfer und Partisanenführer
 Ber Kovner (1918–2003), kommunistischer israelischer Politiker, siehe Meir Vilner
 Vitka Kovner (1920–2012), polnisch-israelische Widerstandskämpferin und Holocaustüberlebende

Siehe auch:
 Kowner